Па́вел Фёдорович Анти́пов () — бригадир электромонтажников управления «Севэлектромонтаж» треста «Гидроэлектромонтаж» Министерства энергетики и электрификации СССР, Герой Социалистического Труда (1981).

Биография 
Родился 19 ноября 1926 года в деревне Шахново Ленинградской губернии (ныне Волховского района Ленинградской области) в большой (семеро детей, Павел — старший) крестьянской семье.

Окончил начальную (4 класса) школу в своей деревне, 5-7 классы учился в школе, расположенной в 7 километрах от Шахново. Работать начал в 15 лет, в 1941 году — счетоводом в колхозе, заготовщиком дров для буксирных пароходов, а с 1943 года — судовым плотником на постройке барж. В 1946 году окончил ремесленное училище и устроился электромонтажником управления «Севэлектромонтаж» треста «Гидроэлектромонтаж», дойдя до должности бригадира электромонтажников. Принял участие в строительстве Куйбышевской ГЭС, Северной и Южной ТЭЦ. За заслуги в выполнении заданий плана восьмой пятилетки по развитию энергетики страны (1966—1970) в 1971 году награждён орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1981 года «за выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств, и проявленную трудовую доблесть» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1987 году вышел на заслуженный отдых.

Жил в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.

Почётный житель города Отрадное. Награждён 2 орденами Ленина (20.04.1971, 31.03.1981), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (14.02.1963).

Скончался на 95-м году жизни 20 сентября 2021 года в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.

Примечания 

Энергетики СССР